Byblis (dierengeslacht), een geslacht van vlokreeften;
 Byblis (plant), een geslacht van vleesetende planten;
 Byblis (mythologie), de dochter van Miletus en Tragasia in de Griekse mythologie;
 (199) Byblis, een planetoïde;